Царь скорпионов:

 Царь скорпионов — американский приключенческий фильм 2002 года.
 Царь скорпионов 2: Восхождение воина — приключенческий боевик 2008 года.
 Царь скорпионов 3: Книга мёртвых — приключенческий фильм 2012 года.
 Царь скорпионов 4: Утерянный трон — приключенческий фильм 2015 года.